Углич — тупиковая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в одноимённом городе Ярославской области. Открыта в 1937 году в составе 48-километровой одноколейной тупиковой железнодорожной ветки Калязин — Углич.

Станция имеет здание вокзала слева по ходу движения из Калязина и одну боковую низкую пассажирскую платформу. Не оборудована турникетами. Электрификация отсутствует.

Железнодорожное сообщение

Примечания

Ссылки 
 
 

Станции Московского региона Октябрьской железной дороги
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Ярославской области
Здания и сооружения Углича